Камагуей — провінція республіки Куба.
 Камагуей — столиця провінції Камагуей.